Тирш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Тирш, Леопольд (1733—1788) — немецкий учёный-гебраист.
 Тирш, Людвиг (1825—1909) — немецкий и греческий иконописец и художник, сын Фридриха Вильгельма Тирша.
 Тирш, Отто (1838—1892) — немецкий педагог и музыковед-теоретик.